Daniele Carnasciali (1966) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Sérgio Carnasciali (1964) – giocatore di pallamano brasiliano naturalizzato italiano